Долорес Медіо (1911—1996) — іспанська письменниця, лавреатка премії Надаля.

Медіо-Кудейо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кантабрія.

Медіо-Кампідано — провінція у регіоні Сардинія.

Ріо-ен-Медіо — переписна місцевість (CDP) в окрузі Санта-Фе штату Нью-Мексико.

 Mercedes-Benz Medio